Hey Mama може да се отнася за:

 Hey Mama – песен на Блек Айд Пийс от 2004
 Hey Mama – песен на Кание Уест от 2005
 Hey Mama – песен на Мат Карни от 2011
 Hey Mama – песен на Давид Гета от 2015
 Hey, Mamma! – песен на SunStroke Project от 2017
 Hey Mama – американска рок група

Вижте също 
 Hey Ma – песен на Питбул и Джей Балвин